Hollis kan syfta på:

Personer
 Henry F. Hollis, amerikansk politiker.
 Henry Hollis Horton, amerikansk politiker.
 Hollis Conway, amerikansk höjdhoppare.
 Hollis Stacy, amerikansk golfspelare. 
 Mark Hollis, engelsk musiker.

Platser
 Hollis, Maine
 Hollis, New Hampshire
 Hollis, Oklahoma

Efternamn
Förnamn